krawędź wielościanu
 krawędź grafu
 krawędź natarcia, krawędź spływu – lotnictwo
 krawędź erozyjna, krawędź pasywna, Krawędź Romanche – ukształtowanie terenu 
 krawędź tkaniny – tkactwo